Loubens – comune francese dell'Ariège
Loubens – comune francese della Gironda
Loubens-Lauragais – comune francese dell'Alta Garonna